В-901- мотовелосипед производства Харьковского велосипедного завода. Был первым мотовелосипедом (условно мопедом) серийного  производства  в СССР, начало выпуска 1958 год.

История создания 
В 1955 году, в ЦКТБ Харьковского велосипедного завода был разработан вспомогательный бензиновый веломотор Д-4 предназначенный для установки на дорожный мужской велосипед. Учитывая опыт эксплуатации велосипеда с двигателем Д-4, конструкторы завода начали работы по созданию специального мотовелосипеда  ХВЗ В-901.  В процессе разработки его конструкции были учтены недостатки стандартного велосипеда оснащенного веломотором.

Подобная, легкая мототехника, ранее в СССР не производилась. Прототипом для В-901 стал довоенный немецкий мотовелосипед с вспомогательным двигателем Wanderer. После второй мировой войны оборудования, документация заводов по производству мототехники и велосипедов Wanderer Cheimniz, DKW и ряда других, были вывезены из Германии в СССР, что стало толчком стремительного развития производства новой мотовелотехники.

Мотовелосипед В-901 стал первым советским «мопедом» (такого термина тогда еще не существовало). Его производство на ХВЗ продолжалось с 1958 по 1961 год, одновременно с более совершенным мотовелосипедом  модели В-902, который выпускался на Львовском велозаводе, и продержался на конвейере до конца 1962 года. В-901 был единственным моторизованным велосипедом который производился на Харьковском велосипедном заводе.

Технические особенности 
Для мотовелосипеда была сконструирована заниженная рама велосипедного типа с характерным изгибом верхней трубы. На велосипедных колесах размером 26 дюймов были установлены увеличенные покрышки 26х2 (665х48 мм). Заднее колесо оснащалось тормозной втулкой типа «Тorpedo». Передняя вилка велосипедного типа, колесо устанавливалось на специальных амортизаторах с торсионными пружинами. На раме, над кареткой педалей устанавливался бензиновый велосипедный двигатель Д-4 мощностью 1 л. с. в стандартной комплектации. Цепь двигателя прикрывался защитным щитком. Для регулировки натяжения цепи педалей на оси заднего колеса монтировался поворотный кронштейн с роликом (на первых моделях натяжение цепи педалей осуществлялось кареточным механизмом с двумя роликами путем «перелома» цепи. Впоследствии от такого метода натяжения цепи отказались из за сложности конструкции. Было принято решение установить более простой в производстве натяжитель, поворотный кронштеин с роликом).

Небольшой диаметр колес и низкое седло дали удобную посадку водителя и устойчивость на ходу. В-901 развивал скорость по хорошей дороге до 35 км/ч. На моделях, выпускавшихся с 1960 года, устанавливали дополнительный ручной тормоз заднего колеса клещевого типа и щиток цепи педалей. На трубе руля устанавливалась велосипедная фара, а на передней вилке монтировалась стандартная велосипедная динамомашинка. На заднем крыле устанавливался велосипедный круглый катафот из стекла рубинового цвета.

Все мотовелосипеды красились в чёрный цвет. Рама, крылья и колеса украшались линовками (тонкие линии, от нем. Linierung) красного и жёлтого цветов (встречались также белые и красные), на баке была заводская деколь веломотора Д-4. Обода колес устанавливались хромированные или крашеные, украшенные линовками. На заднем крыле наносилась цветная деколь (эмблема велозавода). На раме под трафарет (красная и бронзовая краска) наносились декоративные полоски и надпись «В-901». На рулевой колонке заклепками крепились латунная штампованная эмблема велозавода ХВЗ.

Техническая характеристика мотовелосипеда ХВЗ В-901:
 База велосипеда — 1128 мм
 Высота рамы (расстояние между центром каретки и верхней частью подседельной трубы) — 500 мм
 Втулка заднего колеса — тормозная типа Tоrpedo
 Размер шин — 559х48 (26 х 2)
 Двигатель — Д-4, двухтактный бензиновый, односкоростной, объёмом 45 куб. см, 1 л. с.
 Расход бензина — 1-1,2 литра на 100 км
 Емкость бака — 2,25 л
 Скорость — до 35 км / ч
 Вес велосипеда вместе с двигателем — 27 кг

Источники и ссылки 
Руководства пользователя мотовелосипедов В-901
Новый дорожный велосипед, «Техника -молодежи», 11/1958
Инструкция пользователя мотовелосипеда В-901, 1958

См. также 
 Львовский мотозавод
 В-902
 Гауя (мопед)
 Велосипедный мотор Д-4

Примечания 

Мотовелосипеды
Продукция Харьковского велозавода
Велосипеды СССР
Мопеды СССР